Numărul de telefon pentru incidente de securitate cibernetică este un număr de telefon (1911) creat pentru ca oamenii să raporteze atacuri cibernetice sau alte probleme care au legătură cu problemele cibernetice, cu scopul de a primi ajutor. Acesta a fost lansat cu ajutorul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO). Serviciul a devenit activ în 2 mai 2019.

Note

Vezi și 

 Securitate informatică
 Virus informatic

Servicii
Numere de telefon
Securitate informatică

Linkuri Externe
 Urmărirea numărului de telefon